Commodores (Ко́ммодорс) — американская фанк-соул группа. Пик популярности Commodores пришёлся на конец 70-х - начало 80-х годов, когда солистом группы был Лайонел Ричи.

Состав 
Текущий
 Уолтер Ориндж () — лид-вокал, ударные, клавишные
 Уильям Кинг () —труба, ритм-гитара, синтезатор
 Джеймс Дин «Джей-ди» Николас (') — лид-вокал, клавишные

Бывшие участники
 Лайонел Ричи () — лид-вокал, саксофон, фортепьяно, ударные
 Томас Макклери () — соло-гитара
 Майлан Уильямс () — клавишные, тромбон, ритм-гитара (умер от рака 9 июля 2006 г.)
 Рональд Лапред () — бас-гитара, труба

Награды и титулы 
В 2003 году группа была принята в Зал славы вокальных групп. Номинировалась на «Грэмми» много раз, но выиграла только один — в 1986 году за песню «Nightshift».

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 CommodoresVEVO на YouTube
 The Commodores на Яндекс.Музыке
 
 

Фанк-музыканты
Соул-группы
Ритм-энд-блюзовые группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году
Музыкальные коллективы из Алабамы
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Motown
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Секстеты
Квартеты
Лайонел Ричи
Группы танцевальной музыки США